Bigyra, ou Opalozoa, é um cladode organismos heterocontes considerado o grupo basal dos Heterokontophyta.

Descrição
O antepassado de Bigyra, e provavelmente de todos os heterocontes, era um organismo fagotrófico de vida livre. Bicosoecida e Placididea são os únicos grupos desta linhagem que retiveram o modo de alimentação ancestral fagotrófica. Posteriormente, Opalinata e Blastocystea substituíram a capacidade fagotrófica ancestral por uma osmotrofia secundária quando se converteram em comensais ou parasitas dos animais. Por seu lado, os Labyrinthulea provavelmente perderam a sua capacidade fagotrófica independentemente quando se adaptaram a um modo de vida sapróbio do tipo fungoide.

Filogenia 
Como inicialmente definido, Bigyra era um grupo parafilético basal dos heterocontes que representa um grado evolutivo heterotrófico precursor do grupo dos Pseudofungi e das algas ocrófitas. O grupo é constituído pelos clados Sagenista e Opalozoa, estabelecendo-se as seguintes relações:

Heterokontophyta